
Флаг Петрозаво́дского городско́го о́круга () — официальный, конвенциональный (условный) опознавательно-правовой знак, являющийся символом города Петрозаводска Республики Карелия Российской Федерации наряду с гербом.

Статус 
 До 15 ноября 2004 года — флаг муниципального образования «Город Петрозаводск»
 До 16 мая 2007 года — флаг Петрозаводского городского поселения
 С 16 мая 2007 года — флаг Петрозаводского городского округа

Описание 
Флаг Петрозаводска и Положение о нём утверждены IX сессией городского совета XXIV созыва (решение №XXIV/IX-175) 1 марта 2001 года. Эскиз разработан главным художником города Николаем Тришковым. Официальное описание флага:

Ссылки 
 Информация о флаге Петрозаводска на сайте VEXILLOGRAPHIA — Флаги России

Флаг
Флаги Республики Карелия